Kelsch steht für:
 Kelsch, elsässisches Leinengewebe

Kelsch ist der Familienname von:
 Joachim Kelsch (* 1954), deutscher Schauspieler
 Michael Kelsch (1693–1742), deutscher Mathematiker, Philosoph und Astronom
 Walter Kelsch (* 1955), deutscher Fußballspieler